USS Panther je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Panther (1889) 
 USS Panther (AD-6) 
 USS Panther (SC–1470)

Panther